О́льга Алекса́ндрова:
 Александрова, Ольга Викторовна (род. 1952) — советский и российский лингвист-англист, доктор филологических наук, профессор.
 Александрова, Ольга Сергеевна (род. 1978) — испанская шахматистка, международный мастер (2001).
 Александрова-Гнесина, Ольга Фабиановна (1881—1963) — пианистка, педагог.